Die Begriffe Mobiltelefon und Funktelefon  stehen für:
 Mobiltelefon (ugs. auch „Handy“, in der Schweiz auch Natel): portables, stromnetzunabhängiges Gerät für Gespräche und Dienste im Mobilfunknetz
 Schnurlostelefon, Einrichtung mit mobiler Hör-/Sprechvorrichtung und stromnetzabhängiger Basisstation (auch zum direkten aufladen der Mobilteile) für Gespräche und Dienste im Festnetz
 Autotelefon, Vorläufer des heutigen Mobiltelefons 
 Satellitentelefon, Telefonie über Satellit anstelle Boden-Infrastruktur
 Telefon mit Anbindung durch Wireless Local Loop

Siehe auch:

 Smartphone, Mischform eines Mobiltelefons und eines Personal Digital Assistants (PDA)